Натуральне число 1157
 1157 рік до нашої ери
 1157 рік нашої ери